

Persone 
 Cino Rinuccini – poeta italiano del XIV secolo
 Giovanni Rinuccini – cardinale italiano
 Giovanni Battista Rinuccini – arcivescovo cattolico e diplomatico italiano
 Ottavio Rinuccini – librettista e poeta italiano

Altro
 Rinuccini – famiglia storica di Firenze

Pagine correlate
Palazzo Rinuccini